plaatsen in Vietnam:
Phú Lý, xã in de provincie Đồng Nai
Phủ Lý, hoofdplaats van de provincie Hà Nam